Sfikas ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Sfikas (* 1939), griechischer Autor
 Tiffany Sfikas (* 1977), US-amerikanisch-britische Paarläuferin